

Nom de famille 

 Augustus Pitt Rivers (1827-1900), archéologue britannique
 George Pitt-Rivers (1890-1966), anthropologue britannique
 Horace Pitt-Rivers (1777-1831), joueur britannique
 Julian Pitt-Rivers (1919-2001), anthropologue britannique
 Rosalind Pitt-Rivers (1907-1990), biochimiste britannique

Autres 
 , musée de l'université d'Oxford

Patronyme anglais